Villanueveri – abitanti di Villanueva (Bolívar)
Villanueveri – abitanti di Villanueva (La Guajira)